National Basketball Association
 National Book Award
 NBA – tablice rejestracyjne powiatu bartoszyckiego